Begónia, női keresztnév
begónia (Begonia), növénynemzetség
virágos begónia, sudár begónia (Begonia x elatior-cultorum)
aprólevelű begónia (Begonia foliosa var. miniata)
pajzslevelű begónia (Begonia hydrocotylifolia)
mindignyíló begónia, kerti begónia (Begonia × semperflorens-cultorum)
gumós begónia (Begonia × tuberhybrida)